Кёшинг () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Айхштетт. Население составляет 8903 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 55,60 км². Официальный код — 09 1 76 139.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии